

Нові Каксі — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Нові Каксі — присілок, Можгинський район, Удмуртія

Див. також 
 Старі Каксі